Николай Сергеевич Чеботько (29 октября 1982, Щучинск, Кокчетавская область, Казахская ССР, СССР — 24 января 2021, Казахстан) — казахстанский лыжник, бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года, участник четырёх Олимпиад. Универсал, одинаково успешно выступал и в спринте и в дистанционных гонках, предпочитал классический стиль передвижения на лыжах. Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан (июнь 2013). В 2019 году за вклад в развитие отечественного спорта был награжден медалью "Ерен еңбегі үшін" ("за трудовое отличие"). Почётный гражданин Бурабайского района (декабрь 2020). 

24 января 2021 года погиб в ДТП на автотрассе в Щучинско-Боровской курортной зоне.

Образование 
Среднее образование получил в СШ №3 имени П.И. Морозова города Щучинска. С 1997 по 2000 год обучался в Военном колледже спорта ЦСКА МО РК. Окончил Костанайский государственный университет по специальности "Финансы и кредит" и Казахскую академию спорта и туризма по специальности "Физическая культура и спорт".

Карьера 
В 1990 году пришёл в секцию лыжного спорта к тренеру Рябинину Александру Сергеевичу. Через три года перешёл к Заслуженному тренеру КазССР Унгефуку Александру Христиановичу. После переезда Унгефука в Германию, тренером Николая стал Васильев Виктор Петрович.

На международных турнирах под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта впервые выступил в 2000 году на Юниорском Чемпионате мира в Штрбске-Плесо. В этом же году выполнил звание Мастер спорта Республики Казахстан.

Универсиада 
Принял участие в трёх Всемирных зимних студенческих играх.

В 2003 году стал чемпионом Универсиады в спринте свободным ходом в Тарвизио.

В 2005 году на Универсиаде в Зефельде занял 2 место в гонке свободным ходом на 10 километров, 4 место в гонке с массового старта классическим ходом на 15 километров и 8 место в спринте свободным ходом.

В 2007 году выиграл спринт свободным ходом на Универсиаде в Праджелато.

Кубок мира 
В Кубке мира Чеботько дебютировал в 2001 году, в ноябре 2002 года первый раз попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. За свою карьеру 30 раз занимал места в десятке лучших на этапах Кубка мира — 17 раз в командных соревнованиях и 13 раз в индивидуальных. Лучшим достижением Чеботько в общем итоговом зачёте Кубка мира является 33-е место в сезонах 2008/09 и 2012/2013. В спринтерском зачёте Кубка мира лучший результат — 10 место в сезоне 2012/2013.

В 2008 году Чеботько занял 2-е место в спринте на этапе Тур де Ски в Азиаго. 31 декабря 2008 года Чеботько завоевал 3-е место на дистанции 15 км классическим ходом на этапе Тур де Ски в Нове Место. Через три дня Чеботько вновь взял 3-е место — в Валь-ди-Фьемме на 20 км в масс-старте классическим ходом.

В 2012 году на этапе Кубка мира в Квебеке завоевал историческое для Казахстана золото в командном спринте вместе с Денисом Волоткой, опередив на 0.1 секунду Алексея Петухова из команды России.

В сезоне 2012—2013 в индивидуальном спринте дважды был в пятерке. По итогам сезона — 10 в спринтерском зачете Кубка мира.

В декабре 2013 года на этапе Кубка мира в Азиаго занял 3 место в командном спринте вместе с Алексеем Полтораниным.

Продолжал выступать на Кубке мира до сезона 2018/2019, где последней гонкой была 15-километровая свободным ходом в Ульрисехамне 26 января 2019 года.

Олимпийские игры 
Принял участие в четырёх Зимних Олимпийских играх.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити стартовал в четырёх гонках: масс-старт 30 км — 22-е место, гонка преследования 10+10 км — 39-е место, эстафета — 14-е место, спринт — 33-е место.

На Олимпиаде-2006 в Турине показал следующие результаты: спринт — 35-е место, командный спринт (с Евгением Кошевым) — 6-е место.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 38-м в гонке на 15 км коньком, 13-м в спринте, 5-м в командном спринте (с Алексеем Полтораниным) и 11-м в эстафете.

На Олимпиаде-2014 в Сочи выступал в трёх дисциплинах — в спринте свободным ходом занял 25 место, в гонке на 15 км классическим ходом занял 33 место, а в командном спринте (с Алексеем Полтораниным) показал 8 результат.

Чемпионат мира 
За свою карьеру принимал участие в семи Чемпионатах мира.

Впервые выступил на Чемпионате мира в 2003 году в Валь-ди-Фьемме.

В 2013 году впервые в карьере выиграл медаль Чемпионата мира в командном спринте, где его партнёром по команде был Алексей Полторанин.

За всю карьеру лучшим результатом в индивидуальных соревнованиях Чемпионата мира стало 8 место в спринте классическим ходом в 2005 году в Оберстдорфе. Кроме этого, ещё трижды попадал в топ-20 в индивидуальных спринтах на Чемпионатах мира — в 2007 году в Саппоро стал 19-м, в Либереце в 2009 — занял 16 место, в 2013 году в Валь-ди-Фьемме показал 13 результат.

Другие соревнования 
Трижды побеждал на Азиатских играх, еще шесть раз становился призёром.

Многократный чемпион Республики Казахстан, победитель Спартакиад Республики Казахстан, неоднократный обладатель Кубка Казахстана.

До 2019 года находился в штатной национальной сборной Казахстана по лыжным гонкам. С 2019/2020 сезона продолжал выступления на республиканском уровне, планировал завершить спортивную карьеру после сезона 2020/2021.

Последней гонкой Николая стал спринт классическим ходом на Кубке Республики Казахстан в статусе FIS в Щучинске 25 декабря 2020 года.

Семья 
Был женат, супруга Елена. Воспитывал двух детей - дочь Екатерину и сына Дмитрия. Сын также занимается лыжными гонками.

Участие в развитии детского спорта 
С 2010 года по собственной инициативе ежегодно проводил республиканские соревнования "На призы Николая Чеботько" в Щучинске для детей от 16 лет и младше. В соревнованиях участвовали юные спортсмены из многих регионов — количество принимающих участие команд-регионов Казахстана достигало 10, а количество участников — 350. Лично выбирал, приобретал и вручал призы сильнейшим участникам в четырёх возрастных группах.

Принимал активное участие в жизни города Щучинска, проводил мастер-классы для детей.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 
 Профиль спортсмена на сайте «Лыжный Щучинск»
 Некролог на сайте FIS

Лыжники Казахстана
Заслуженные мастера спорта Республики Казахстан
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Погибшие в автомобильных катастрофах
Умершие в Бурабайском районе